Babesiosoma rubrimarense is een soort in de taxonomische indeling van de Myzozoa, een stam van microscopische parasitaire dieren. Het organisme komt uit het geslacht Babesiosoma en behoort tot de familie Dactylosomatidae. Babesiosoma rubrimarense werd in 1969 ontdekt door Laird & Bullock.

Myzozoa